Stichnote bezeichnet:

 ein Schriftzeichen in der Notenschrift, siehe Stichnote

Stichnote ist der Familienname folgender Personen:
 Werner E. Stichnote (1908–1994), deutscher Verleger